

Geografie

Plaatsen
 De Hout - buurtschap en weg in de Nederlandse gemeente Drechterland, provincie Noord-Holland
Den Hout (Beerse), een dorp in het Belgische gemeente Beerse
Den Hout (Oosterhout), een dorp in de Nederlandse gemeente Oosterhout

Stadsdelen, wijken en buurten
 Delftse Hout - een stadsdeel van Delft
 Den Hout (Haarlem), een voormalige wijk in Haarlem, grotendeels gelijk met de wijk Haarlemmerhoutkwartier

Parken
 De Hout - verkorte naam van de Haarlemmerhout en de Alkmaarderhout

Overig
 De Hout - verkorte naam voor het voormalige voetbalstadion de Alkmaarderhout, in Alkmaar
 Stadion de Hout (Haarlem), voetbalstadion uit het begin van de 20e eeuw

Zie ook 
 Hout (doorverwijspagina)